Anzoátegui – stato del Venezuela
 Anzoátegui – comune colombiano 
 Anzoátegui – comune venezuelano